Къо́нахалла — чеченский кодекс чести къонаха — достойного мужа. Фольклорные источники свидетельствуют о существовании у нахов воинских союзов. Есть предположения, что кодекс сложился в аланскую эпоху (IV—XIII века). На его характер оказали влияние события того времени, когда война была для нахов обычным состоянием. О древности кодекса свидетельствуют многочисленные параллели с древнейшими памятниками нартского эпоса.

Окончательный вид кодекса сформировался в позднем средневековье. В более позднее время духовный аспект кодекса испытал сильное влияние суфизма, согласно которому главным смыслом человеческого существования является путь духовного совершенствования. Но в отличие от суфиев, къонах не был обязан отказываться от земных радостей и участия в социально-политической жизни. По преданиям, кодекс был впервые зафиксирован в религиозно-этических трактатах XVII—XVIII веков. До настоящего времени кодекс дошёл в отрывочном виде в хрониках и устной традиции.

Слово «конах» (), происходит от слова «къона» () — молодой — и имеет значение «молодец», «достойный человек». Другое старинное слово «кано» (къано) — «старейшина, избранный представитель народа мудрец» — происходит от «къена» () — «старый».

См. также 
 Эздел — кодекс чести ингушей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Кодексы поведения
Чеченская культура